Гней Домиций Ахенобарб () e римски политик през началото на 2 век пр.н.е.

Биография 
Произлиза от плебейския gens Домиции, клон Ахенобарби, които през 30 пр.н.е. стават патриции и е прародител на император Нерон (50 до 54 г.).

През 196 пр.н.е. той е плебейски едил заедно с колегата си Скрибоний Курион и построява на Тибърския остров в Рим един храм на Фавн (за бог Фаун, Фавн) и го свещава – когато е претор през 194 пр.н.е.

През 192 пр.н.е. става пръв от фамилията си консул. Колега му е Луций Квинкций Фламинин. Тази и следващата година като проконсул се бие в Горна Италия против боите. През 190 пр.н.е. той е легат на консул Луций Корнелий Сципион Азиатик и се бие във войната против селевкидитския цар Антиох III и участва в битката при Магнезия.

Неговият син Гней Домиций Ахенобарб e суфектконсул през 162 пр.н.е.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Източници 

 
 Ливий, Ab Urbe Condita, xxxiii. 42, xxxiv. 42, 43, 53; xxxv. 10, 20 – 22, 40, xxxvi. 37; xxxvii. 39

Римски републикански консули
Домиции